Csehország
 Lomnička, település a Brno-vidéki járásban
 Lomnička, Plesná településrésze a Chebi járásban
 Szlovákia
 Kislomnic (szlovákul Lomnička), település az Eperjesi kerület Ólublói járásában